Гільє́рмо Себастья́н Ко́р'я (, *13 січня 1982) — аргентинський професійний тенісист, що завершив виступи 2009 року. Після закінчення виступів став тренером аргентинської юнацької збірної з тенісу і заснував власну спортивну школу у місті Росаріо.

Посилання 

 Офіційний сайт
 Сайт, присвячений тенісисту 
 Профіль ATP
 Сторінка на Myspace 
 Французький сайт, присвячений тенісисту 
 Блог Гільєрмо Корії

Примітки 

Аргентинські тенісисти
Переможці юніорського Вімблдонського турніру
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Тенісисти на Кубку Гопмана